Internationaler Sozialistenkongress steht für:

Internationaler Sozialistenkongress (1889) in Paris
 Internationaler Sozialistenkongress (1891) in Brüssel
 Internationaler Sozialistenkongress (1893) in Zürich
 Internationaler Sozialistenkongress (1896) in London
 Internationaler Sozialistenkongress (1900) in Paris
 Internationaler Sozialistenkongress (1904) in Amsterdam
 Internationaler Sozialistenkongress (1907) in Stuttgart
 Internationaler Sozialistenkongress (1910) in Kopenhagen
 Internationaler Sozialistenkongress (1912) in Basel
 Internationaler Sozialistenkongress (1914) in Wien
 Internationaler Sozialistenkongress (1917) in Stockholm